Crossroads oder Cross Roads (deutsch ‚Straßenkreuzung‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Cross Roads Township (Martin County, North Carolina), Verwaltungseinheit in den Vereinigten Staaten
 Cross Roads Township (Wilson County, North Carolina), Verwaltungseinheit in den Vereinigten Staaten

Crossroads bzw. Cross Roads ist der Name folgender Orte:
 Crossroads (Südafrika)
 Crossroads (Alabama) in den Vereinigten Staaten
 Cross Roads (Arkansas) in den Vereinigten Staaten
 Crossroads (Illinois) in den Vereinigten Staaten
 Crossroads (Mississippi) in den Vereinigten Staaten
 Crossroads (Missouri) in den Vereinigten Staaten
 Cross Roads (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten
 Crossroads (Tennessee) in den Vereinigten Staaten
 Cross Roads (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Cross Roads (West Yorkshire) in den Vereinigten Staaten
sowie:
 Crossroads Tavern, in Crossroads, Virginia

Crossroads ist der Titel folgender Filme und Serien:
 Crossroads (1942), ein Film mit Hedy Lamarr und William Powell
 Crossroads (1976), ein Kurzfilm über einen Kernwaffentest
 Crossroads (1986) (deutscher Titel: Crossroads – Pakt mit dem Teufel), ein Film über Blues
 Crossroads: A Story of Forgiveness, ein Filmdrama (2007)
 Not a Girl – Crossroads, ein Film mit Britney Spears (2002)
 Crossroads (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Rydell Danzie
 Crossroads (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie

Crossroads steht im Musikbereich für:
 Crossroads, ein Song von Robert Johnson
 Crossroads (Eric-Clapton-Album), ein Kompilationsalbum von Eric Clapton (1988)
 Crossroads (Tracy-Chapman-Album), ein Studioalbum der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Tracy Chapman (1989)
 eine WDR-Musiksendung, siehe Rockpalast
 Crossroads Guitar Festival, eine Reihe von Benefizkonzerten organisiert von Eric Clapton
 Crossroads, ein Song von I Prevail

Crossroads weiteres:
 Crossroads (Roman), Roman von Jonathan Franzen
 Operation Crossroads, eine Serie von Atombombentests 1946 auf dem Bikini-Atoll
 Crossroads (Datenverarbeitung), ein Software-Loadbalancer für Linux
 Fast & Furious Crossroads, ein Videospiel aus dem Jahre 2020

Siehe auch:
 Crossroad